Guidolin ist der Familienname folgender Personen:

 Bep Guidolin (1925–2008), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

 Rodrigo Guidolin (* 1985), brasilianischer Tennisspieler